Céline Signori, femme politique québécoise ;
 Giuseppe Signori (1968 -), footballeur italien ;
 Ilio Signori (1929 -), sculpteur italien.